Mixa ist der Familienname von:

 Franz Mixa (1902–1994), österreichischer Komponist
 Walter Mixa (* 1941), emeritierter deutscher katholischer Bischof
 Blažej Mixa (1834–1915), langjähriger Bürgermeister in Příbram in Mittelböhmen, Fabrikant und als Politiker Vertreter der Jungtschechischen Partei
 Vojtech Mixa (1887–1953), Generalsekretär beim Zentralverband der tschechoslowakischen Industriellen in Prag, Wirtschaftsredakteur der Zeitung Lidové noviny

Siehe auch:
 Miksa
 Mixsa